

Казань — місто-мільйонер, столиця Татарстану
 Казань — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Казань — село, Слободський район, Кіровська область
 Казань — аеропорт міста Казань